

Persone 
 Luigi Durand de la Penne – militare (generale del genio nel Regio Esercito) e politico italiano
 Luigi Durand de la Penne – militare (ammiraglio, servì prima nella Regia Marina poi nella Marina Militare) e politico italiano

Altro 
 Luigi Durand de la Penne (D 560) – cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare